Олег Климов:
 Климов, Олег Александрович (род. 1964) — российский фотограф, документалист.
 Климов, Олег Юрьевич (род. 1953) — российский историк, специалист по истории и культуре древнего мира.
 Климов, Олег (род. 1964) –  белорусский музыкальный журналист и критик, телеведущий.